Пальчинцы () — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 9 человек. Почтовый индекс — 31211. Телефонный код — 3845. Занимает площадь 0,15 км². Код КОАТУУ — 6820980305.

Местный совет 
31211, Хмельницкая обл., Волочисский р-н, с. Авратин

Примечания

Ссылки 
 Пальчинцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Волочисского района